Saanen  est une commune suisse du canton de Berne.
Le district de Saanen est l'un des anciens district du canton de Berne.
La Saanen est une race caprine originaire de Suisse.
Christine Dumitriu Van Saanen est une écrivain franco-canadienne, membre de l'Ordre des francophones d'Amérique.